Die Abkürzung OXM steht für:

 Object-XML Mappings in der Softwaretechnik, siehe Serialisierung
 Official Xbox Magazine, eine in den USA und Großbritannien monatlich erscheinende Zeitschrift
 Ogg Extended Module, ein verlustbehaftet komprimiertes Dateiformat für Musik, siehe XM (Dateiformat)

OXM